Riviere oder Rivière (frz. Fluss) ist der Familienname folgender Personen:

 Adriaan la Rivière (1857–1941), niederländischer Genremaler
 Benoît Rivière (* 1954), französischer Priester, Bischof von Autun
 Briton Rivière, englischer Künstler
 Bureau de la Rivière († 1400), französischer Kämmerer und politischer Berater
 Charles Rivière-Hérard (1789–1850), haitianischer Politiker, Präsident 1843 bis 1844
 Emmanuel Rivière (* 1990), französischer Fußballspieler
 Enrique Pichon-Rivière (1907–1977), argentinischer Psychoanalytiker
 François Rivière (* 1949), französischer Schriftsteller und Comicautor

 Guillaume Rivière (1655–1734), französischer Arzt und Naturwissenschaftler

 Jacques Rivière (1886–1925), französischer Schriftsteller
 James Rivière (* 1949), italienischer Künstler und Designer
 Jean-Pierre Rivière (1929–1995), französischer Komponist
 Joan Riviere geb. Verrall (1883–1962), englische Psychoanalytikerin
 Jules Arnous de Rivière (1830–1905), französischer Schachspieler
 Jules Rivière (1819–1900), französischer Geiger, Fagottist, Dirigent und Komponist
 Lazare Rivière (1589–1655), französischer Arzt aus Montpellier, Verfasser vieler medizinischer Schriften
 Marie Rivière (* 1956), französische Schauspielerin
 Maurice-Louis-Marie Rivière (1859–1930), französischer Geistlicher, Erzbischof von Aix
 Maurice Guiraud-Rivière (1881–1947), französischer Maler, Zeichner und Bildhauer
 Osborne Riviere (1932?–2017), dominikanischer Politiker
 Pierre Rivière (1871–1961), französischer Geistlicher, Bischof von Monaco
 Roger Rivière (1936–1976), französischer Radrennfahrer
 Tristan Rivière (* 1967), französischer Mathematiker
 Washington Rivière (* 1933), argentinischer Maler

Rivière ist der Name folgender Orte:
 Rivière (Indre-et-Loire), Gemeinde im Département Indre-et-Loire, Frankreich
 Rivière (Pas-de-Calais), Gemeinde im Département Pas-de-Calais, Frankreich
 Rivière-Saas-et-Gourby, Gemeinde im Département Landes, Frankreich
 Rivière-Salée, Gemeinde im Überseedépartement Martinique
 Rivière-du-Loup (Quebec), Ort in Kanada

Siehe auch:
 La Rivière
 Larivière
 Rivierre
 Rivier (Begriffsklärung)
 Rivières